Erebia apupillata är en fjärilsart som beskrevs av Pionneau 1937. Erebia apupillata ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
apupillata